Die Bucaramanga Open 2014 waren ein Tennisturnier, das vom 20. bis 26. Januar 2014 in Bucaramanga, Kolumbien stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2014 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 19. und 20. Januar 2014 statt. Bei dieser wurden in drei Runden aus 32 Spielern insgesamt vier Qualifikanten bestimmt. Folgende Spieler hatten sich für das Hauptfeld qualifiziert:
 Hugo Dellien
 Christian Garín
 Eduardo Struvay
 Christopher Díaz Figueroa

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 45 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 39 kB)
 Qualifikations-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF; 42 kB)

ATP Challenger Tour 2014
Tennisturnier in Bucaramanga